Зиф — библейский и исторический термин, обозначающий:
 два одноимённых древних города в Иудее:
 один к югу на границах земли Едомской (Нав 15:24);
 второй в нескольких милях от Хеврона, в стране нагорной (Нав 15:55). Этот город, по всей вероятности, был укреплён Ровоамом (2Пар 11:8). Приблизительно в пяти километрах от Хеврона и сейчас находится холм под названием Течль-Зиф.
 пустыню (часть Иудейской пустыни) в районе второго города Зиф (1Цар 23:14-25). В этой пустыне скрывался Давид, спасаясь бегством от Саула. В этой же пустыне уединился и умер святой Евфимий Великий.

 Населяли второй город и пустыню — зифеи (1Цар 23:19). Согласно библейской истории, жили зифеи близ пустыни Маон и горы Кармеля, отличались своим лицемерием по отношению к Давиду во время его пребывания в пустыне: притворно оказывали ему дружбу, а сами дважды доносили об его местопребывании Саулу и тем подвергали его большой опасности, от которой он спасся в первый раз совершенно случайно, а во второй — благодаря стыду и раскаянию самого Саула. Псалом 53 написан Давидом именно по случаю первого избавления от опасности, прославляет Бога за помощь и благодеяния к нему.

 (иначе Зифа, Зив, Ияр) второй священный месяц еврейского года и восьмой гражданского; примерно соответствует второй половине апреля — первой половине мая. В этом месяце Соломон начал строить храм.

 библейский персонаж, один из четырёх сыновей Иегаллелела (1 Паралипоменон 4:16).

Примечания 

Персонажи Ветхого Завета
Пустыни Израиля
Библейские места
Древний Израиль и Иудея
Иудея и Самария
Еврейский календарь